Za Hotchkissův kulomet jsou označovány všechny kulomety vyráběné společností Hotchkiss a které spojují stejné konstrukční prvky. Jedná se o zbraně fungující na principu odběrů prachových plynů z hlavně a vzduchem chlazenou hlavní. Tyto zbraně se vyznačovaly vysokou spolehlivostí, nízkou hmotností a pokrokovou konstrukcí, která ovlivnila mnoho pozdějších konstrukcí zbraní. Prvním kulometem nabízeným zájemcům byl Mitrailleuse Modele 1897 (zkráceně: Mle.97), který byl založený na patentu Adolfa Odkolka a dále upravený zbrojíří firmy Hotchkiss Laurence Benét and Henri Mercié.

Varianty 
 Hotchkiss Mle 1897
 Hotchkiss Mle 1900
 Hotchkiss Mle 1909
 Hotchkiss Mle 1914
 Hotchkiss Mle 1922
 Hotchkiss Mle 1929, velkorážový kulomet

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Kulomety
Hotchkiss
Francouzské palné zbraně